Уолтър Хил () е американски режисьор, сценарист и продуцент, познат като човека възродил жанра уестърн.  Носител е на награда „Хюго“ и две награди „Еми“, номиниран е за „Сателит“ и „Сатурн“.

Хил заедно с режисьори като Стивън Спилбърг, Джордж Лукас, Брайън Де Палма, Мартин Скорсезе и Франсис Форд Копола се смята за един от хората, които като част от генерацията от 1970-те, модернизира американското кино.

Избрана филмография

Режисьор

Сценарист 
 1972: Magnum Heat
 1973: Getaway
 1994: Сега и завинаги

Продуцент 
 1979: Пришълец
 1986: Пришълци
 1992: Пришълци³
 1997: Пришълецът: Завръщането
 2004: Пришълецът срещу хищникът
 2012: Прометей

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски продуценти
Носители на награда Еми
Носители на награда Хюго
Родени в Лонг Бийч